Literatura: Macbeth és una obra teatral de William Shakespeare escrita entre els anys 1603 i 1607
 Biografies:
 Macbeth d'Escòcia, rei d'Escòcia
 MacBeth Sibaya, futbolista sud-africà
 Cinema:
 Macbeth (pel·lícula de 1908), pel·lícula estatunidenca dirigida per James Stuart Blackton
 Macbeth (pel·lícula de 1916), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Emerson i produïda per D. W. Griffith
 Macbeth (pel·lícula de 1948), pel·lícula estatunidenca dirigida per Orson Welles
 Macbeth (pel·lícula de 1960), telefilm britànico-estatunidenc dirigit per George Schaefer, amb Maurice Evans i Judith Anderson
 Macbeth (pel·lícula de 1971), pel·lícula estatunidenca dirigida per Roman Polanski
 Macbeth (pel·lícula de 2006), pel·lícula australiana dirigida per Geoffrey Wright
 The Tragedy of Macbeth (pel·lícula), pel·lícula de 2021 dirigida per Joel Coen
 Televisió: 
 Macbeth (sèrie), sèrie britànica de televisió de 2010, amb Patrick Stewart i Kate Fleetwood
 Música:
 Macbeth (Bloch), òpera d'Ernest Bloch amb llibret d'Edmond Fleg, escrita entre 1904 i 1906
 Macbeth (Strauss), poema simfònic de Richard Strauss, escrit entre 1886 i 1888
 Macbeth (Verdi), òpera de Giuseppe Verdi de 1847
 Lady Macbeth de Mtsensk, òpera de Dmitri Xostakóvitx amb llibret d'Alexander Preis, estrenada el 1934
 Macbeth (grup), banda italiana de metal gòtic